Huntress (DC): drie superhelden van DC Comics:
Paula Brooks
Helena Wayne
Helena Bertinelli

The Huntress (televisieserie): een televisieserie over een vrouwelijke premiejager
Huntress (comic), vrouwelijk personage uit de gelijknamige comic